De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1905-1909 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode na de Tweede Kamerverkiezingen van 16 juni 1905. De zittingsperiode ging in op 19 september 1905.

Nederland was verdeeld in 100 kiesdistricten, waarin 100 Tweede Kamerleden werden verkozen. Om een district te winnen moest een kandidaat de absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen verwerven. Indien nodig werd een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee hoogstgeplaatste kandidaten uit de eerste ronde.

Gekozen bij de verkiezingen van 16 en 28 juni 1905

Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen (25 zetels)
Piet Aalberse
Antoine Arts
Jan Hendrik Joseph Beckers
Isaäc Burchard Diederik van den Berch van Heemstede
Frans Jozef Bolsius
Theodorus Johannes Antonius Duynstee
Petrus Franciscus Fruytier
Vincentius Adrianus Maria van den Heuvel
François Isidore Joseph Janssen
Maximilien Joseph Caspar Marie Kolkman, voorzitter van de Rooms-Katholieke Kamerclub
Dionysius Adrianus Petrus Norbertus Koolen
Jan Loeff
Louis Michiels van Verduynen 
Octaaf van Nispen tot Sevenaer
Wiel Nolens
Willem Caspar Joseph Passtoors
Lambert de Ram
Robert Regout
Charles Ruijs de Beerenbrouck
Alexander van Sasse van Ysselt
Victor de Stuers
Bernardus Reinierus Franciscus van Vlijmen
Adrianus Cornelis Antonie van Vuuren
Franciscus Hubertus van Wichen
Antonius van Wijnbergen

Liberale Unie (24 zetels)
Samuel van den Bergh
Klaas de Boer Czn.
Willem Dolk
Willem Theodoor Cornelis van Doorn
Kornelis Eland
Petrus Boele Jacobus Ferf
Hugo van Gijn
Hendrik Goeman Borgesius, voorzitter van de Kamerclub van de Liberale Unie
Henri François Rudolf Hubrecht
Jan Willem IJzerman
Gerrit Jannink
Joannes Coenraad Jansen
Dirk de Klerk
Cornelis Lely
Franciscus Lieftinck
Rudolf Johan Hendrik Patijn
Nicolaas Pierson
Klaas Reyne
Petrus Hendrik Roessingh
Antonie Roodhuyzen
Harm Smeenge
Lodewijk Willem Johan Karel Thomson
Joor Bastiaan Verheij
Geuchien Zijlma

ARP (15 zetels)
Jan van Alphen 
Hubert van Asch van Wijck
Allard van der Borch van Verwolde
Maurits Anton Brants 
Anthony Brummelkamp jr.
Lodewijk Duymaer van Twist
Theo Heemskerk, voorzitter van de ARP-Kamerclub
Schelto van Heemstra
Christiaan Lucasse
Hendrik Okma
Nicolaas de Ridder
Syb Talma 
Henri Adolphe van de Velde
Pieter van Vliet
Jan Hendrik de Waal Malefijt

VDB (11 zetels)
Zadok van den Bergh
Dirk Bos
Conrad Theodor van Deventer
Hendrik Lodewijk Drucker, fractievoorzitter 
Theodore Matthieu Ketelaar
Joseph Limburg
Henri Marchant
Pieter Rudolf Mees
Piet Nolting
Eerke Albert Smidt
Willem Treub

Vrije Liberalen (10 zetels)
Willem Hendrik de Beaufort
Cornelis Frans Jacobus Blooker
Pieter van Foreest 
Pieter Christiaan Jacobus Hennequin
Abraham van Karnebeek
Antoine Plate
Joan Röell
Floris Willem van Styrum
Meinard Tydeman
Willem van der Vlugt

CHP (7 zetels)
Frederik van Bylandt
Alexander van Dedem
Johan van Idsinga
Otto van Limburg Stirum
Alexander Frederik de Savornin Lohman, voorzitter van de Christelijk-Historische Kamerclub
Rienk van Veen
Otto van Wassenaer van Catwijck

SDAP (6 zetels)
Frederik Willem Nicolaas Hugenholtz
Henri van Kol
Kornelis ter Laan
Jan Schaper
Pieter Lodewijk Tak
Pieter Jelles Troelstra, fractievoorzitter

Vrije Socialist (1 zetel)
Geert van der Zwaag

Friese Bond (1 zetel)
Jan Schokking

Bijzonderheden
 In 40 kiesdistricten was een tweede verkiezingsronde nodig vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. Deze tweede ronde werd gehouden op 28 juni 1905.
 Pieter Rink (Liberale Unie) werd in de tweede stemronde verkozen in het kiesdistrict Arnhem, maar besloot zijn verkiezing niet aan te nemen vanwege zijn benoeming tot minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Meester. Als gevolg hiervan werden op 7 en 14 september dat jaar naverkiezingen gehouden in Arnhem. In de tweede stemronde van die naverkiezing werd Kornelis Eland verkozen.
 Dirk Fock (Liberale Unie) werd in de tweede stemronde verkozen in het kiesdistrict Rotterdam I, maar besloot zijn verkiezing niet aan te nemen vanwege zijn benoeming tot minister van Koloniën in het kabinet-De Meester. Als gevolg hiervan werden op 7 en 14 september dat jaar naverkiezingen gehouden in Rotterdam I. In de tweede stemronde van die naverkiezing werd Samuel van den Bergh verkozen.
 Eduard Ellis van Raalte (VDB) werd in de tweede stemronde verkozen in het kiesdistrict Rotterdam V, maar besloot zijn verkiezing niet aan te nemen vanwege zijn benoeming tot minister van Justitie in het kabinet-De Meester. Als gevolg hiervan vond op 6 september dat jaar een naverkiezing plaats in Rotterdam V, waarbij Bartel Wilton werd verkozen. Die besloot zijn verkiezing niet aan te nemen, waardoor er op 7 en 14 september 1905 opnieuw naverkiezingen werden gehouden in dit kiesdistrict. In de tweede stemronde van deze naverkiezing werd Pieter Rudolf Mees (VDB) verkozen.
 Hendrik Goeman Borgesius (Liberale Unie) werd in de tweede stemronde verkozen in twee kiesdistricten, Enkhuizen en Zutphen. Hij opteerde voor Enkhuizen, als gevolg hiervan vonden op 1 en 8 augustus dat jaar naverkiezingen plaats in het kiesdistrict Zutphen. In de tweede stemronde van deze naverkiezing werd Franciscus Lieftinck verkozen.
 Lodewijk Duymaer van Twist (ARP), verkozen in het kiesdistrict Steenwijk, nam zijn verkiezing niet aan vanwege zijn promotie tot kapitein. Bij een naverkiezing op 11 juli dat jaar werd Duymaer van Twist opnieuw verkozen.
 Carel Victor Gerritsen (VDB), verkozen in het kiesdistrict Den Helder, overleed voor de installatie van de nieuw verkozen Tweede Kamerleden plaatsvond. Als gevolg hiervan vond op 4 augustus dat jaar een naverkiezing plaats in dit district, waarbij Zadok van den Bergh werd verkozen.

Tussentijdse mutaties

1905
 1 oktober: Louis Michiels van Verduynen (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot secretaris-generaal van het Permanent Hof van Arbitrage. Bij een tussentijdse verkiezing op 27 oktober dat jaar in Breda werd Willem Hendrik Bogaardt verkozen als zijn opvolger. Wegens zijn terugreis vanuit Nederlands-Indië werd Bogaardt pas op 13 februari 1906 geïnstalleerd.

1906
 18 september: Willem van der Vlugt (vrije liberalen) vertrok uit de Tweede Kamer om gezondheidsredenen. Bij een tussentijdse verkiezing op 26 oktober dat jaar in Leiden werd Johannes Theodoor de Visser (CHP) verkozen als zijn opvolger, hij werd op 13 november 1906 geïnstalleerd.
 20 september: na de oprichting van de Bond van Vrije Liberalen vormden de parlementsleden voor de vrije liberalen een fractie. Meinard Tydeman werd verkozen tot fractievoorzitter van de Vrije Liberalen.

1907
 1 januari: Maurits Anton Brants (ARP) nam ontslag omdat hij het Tweede Kamerlidmaatschap niet verenigbaar vond met zijn functie van burgemeester van Schiedam. Bij een tussentijdse verkiezing op 31 januari dat jaar in Ede werd Schelto van Citters verkozen, die op 6 maart 1907 werd geïnstalleerd.
 24 augustus: Pieter Lodewijk Tak (SDAP) overleed. Als gevolg hiervan werden op 2 en 15 oktober dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Franeker. In de tweede stemronde werd Willem Helsdingen verkozen, die op 23 oktober 1907 werd geïnstalleerd.
 27 augustus: Otto van Limburg Stirum (CHP) vertrok uit de Tweede Kamer. Als gevolg hiervan werden op 9 en 22 oktober dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Schiedam. In de tweede stemronde werd Dirk Jan de Geer verkozen, die op 4 november 1907 werd geïnstalleerd.
 25 oktober: Hendrik Okma (ARP) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 4 december dat jaar in Sneek werd Simon de Vries Czn. verkozen als zijn opvolger, hij werd op 11 december 1907 geïnstalleerd.

1908
 11 februari: Theo Heemskerk (ARP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Heemskerk. Hij werd als voorzitter van de ARP-Kamerclub op 18 maart 1908 opgevolgd door Jan Hendrik de Waal Malefijt. Bij een tussentijdse verkiezing op 13 maart dat jaar in Sliedrecht werd Jan van der Molen verkozen, hij werd op 18 maart dat jaar geïnstalleerd.
 12 februari: Syb Talma (ARP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in het kabinet-Heemskerk. Bij een tussentijdse verkiezing op 12 maart dat jaar in Tietjerksteradeel werd Coenraad van der Voort van Zijp verkozen als zijn opvolger, hij werd op 19 maart 1908 geïnstalleerd.
 12 februari: Maximilien Joseph Caspar Marie Kolkman (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Financiën in het kabinet-Heemskerk. Hij werd als voorzitter van de Rooms-Katholieke Kamerclub op 11 maart dat jaar opgevolgd door Jan Loeff. Bij een tussentijdse verkiezing op 3 maart 1908 in Rheden werd Joseph Willem Jan Carel Marie van Nispen tot Sevenaer verkozen als zijn opvolger, hij werd op 10 maart dat jaar geïnstalleerd.
 9 juli: De CHP fuseerde op 9 juli 1908 met de Friese Bond tot de Christelijk-Historische Unie. De CHU-fractie die daaruit ontstond stelde Alexander Frederik de Savornin Lohman aan als voorzitter.
 9 september: Jan van Alphen (ARP) vertrok uit de Tweede Kamer om gezondheidsredenen. Bij een tussentijdse verkiezing op 16 oktober dat jaar in Ommen werd Abraham Kuyper  verkozen als zijn opvolger, hij werd op 13 november 1908 geïnstalleerd.
 18 september: Simon de Vries Czn. (ARP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot wethouder in Amsterdam. Daarom werd op 13 oktober 1908 een tussentijdse verkiezing gehouden in Sneek, waarbij Abraham Kuyper werd verkozen. Kuyper, die op 16 oktober dat jaar ook in Ommen werd verkozen, opteerde echter voor dat laatste kiesdistrict en als gevolg hiervan vond er op 29 oktober 1908 een nieuwe tussentijdse verkiezing plaats, waarbij Hendrik Pollema werd verkozen, die op 9 november dat jaar werd geïnstalleerd.
 13 november: Jan Hendrik de Waal Malefijt nam ontslag als voorzitter van de Antirevolutionaire Kamerclub en werd opgevolgd door Abraham Kuyper.

1909
 9 juli: Schelto van Citters (ARP) vertrok uit de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Gelderland. Bij een tussentijdse verkiezing op 27 juli dat jaar in Ede werd Willem van Manen Jzn. verkozen, die op 16 september 1909 werd geïnstalleerd.

Zie ook 
 Samenstelling Tweede Kamer 1901-1905
 Samenstelling Tweede Kamer 1909-1913
 Historische zetelverdeling Tweede Kamer
 Tweede Kamerverkiezingen 1905
 Kabinet-De Meester

1905-1909